Рубцо́вский райо́н — административно-территориальное образование (сельский район) и муниципальное образование (муниципальный район) в  Алтайском крае России.

Административный центр — город Рубцовск (в состав района не входит), расположенный в 283 км от Барнаула.

География 

Расположен в юго-западной части края на границе с Казахстаном.

Площадь — 3339 км².

Климат континентальный. Рельеф — равнинный. Крупнейшая река — Алей. Для территории района характерна типичная степная растительность. Помимо степных территорий имеются участки занятые лесом (сосновый бор на территории Ракитовского лесхоза). Животный мир на территории района обычен для степи и бора. Из зверей обитают белка, заяц, лось, косуля, суслик; из птиц — утка, чирок-свистунок, шилохвость, перепел.

История 
Образован 27 мая 1924 года.

Население

Национальный состав

Административно-муниципальное устройство 
Рубцовский район с точки зрения административно-территориального устройства края включает 17 административно-территориальных образований — 17 сельсоветов.

Рубцовский муниципальный район в рамках муниципального устройства включает 17 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

В 2010 году Мамонтовский и Тишинский сельсовет объединены в Тишинский сельсовет.

Населённые пункты 
В Рубцовском районе 51 населённый пункт:

Упразднённые населённые пункты: Дубрава (б. Дурнево), Казанка, Московка, Рождественский

Экономика 
Основное направление экономики — сельское хозяйство: производство зерна, технических культур, овощей, развито овцеводство. На территории района находятся мехлесхоз, завод железобетонных изделий, автотранспортные, бытовые предприятия; осуществляется добыча стройматериалов, полиметаллических руд.

Транспорт 
По территории района проходят автомобильные трассы «Барнаул — Семей», «Рубцовск — Змеиногорск», Западно-Сибирская железная дорога. В селе Веселоярск расположена крупная железнодорожная станция Локоть.

На границе с Казахстаном расположены МАПП «Веселоярск» и МЖПП «Локоть».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Рубцовского района
 Рубцовский район на сайте краевой администрации
 Кузнецов В. В. — Земля рубцовская

Районы Алтайского края